Het seizoen 2014/15 van de Premier League was het 23ste seizoen van de hoogste Engelse voetbalcompetitie sinds de oprichting van de Premier League in 1992. Aan de competitie deden twintig teams mee. Het seizoen begon op 16 augustus 2014 en eindigde op zondag 24 mei 2015.

Chelsea werd landskampioen met acht punten voorsprong op Manchester City. Arsenal eindigde als derde in de Premier League, waardoor The Gunners zich als derde ploeg rechtstreeks plaatste voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2015/16. De ploeg uit Londen won op de slotdag met 4-1 van West Bromwich Albion, onder meer dankzij drie treffers van Theo Walcott. Manchester United had bij verlies van Arsenal nog aanspraak kunnen maken op de derde plaats, maar de ploeg onder leiding van de Nederlandse trainer Louis van Gaal kwam in de 38ste speelronden niet verder dan 0-0 bij Hull City, dat daardoor degradeerde. Eerder waren Burnley en Queens Park Rangers al gedegradeerd.

Teams 

Er namen twintig teams deel aan de Premier League 2014/15: zeventien teams die ook in 2013/14 deelnamen en drie teams die waren gepromoveerd vanuit de Football League Championship. Norwich City, Fulham en Cardiff City degradeerden vorig seizoen naar de Football League Championship. Leicester City werd kampioen in de Championship, Burnley eindigde als runner-up. Op 24 mei 2014 won Queens Park Rangers de finale van de play-offs in de Championship van Derby County, waardoor zij als derde club promoveren.

Trainerswissels

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
Bijgaand een overzicht van de spelers die 8 of meer assists gaven in het seizoen 2014/2015

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2014/15 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club.

Toeschouwers

Scheidsrechters

Hat-tricks 

4 Speler scoorde 4 goals

Positieverloop per club

Prijzen

Maandelijkse prijzen

Jaarlijkse prijzen

Premier League Manager van het seizoen 
 José Mourinho (Chelsea)

Premier League Speler van het seizoen  
 Eden Hazard (Chelsea)

PFA Speler van het jaar  
 Eden Hazard (Chelsea)

PFA Team van het jaar

FWA Voetballer van het jaar  
 Eden Hazard (Chelsea)

PFA Talent van het jaar  
 Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Premier League Gouden Schoen  
 Sergio Agüero (Manchester City)

Premier League Gouden Handschoen  
 Joe Hart (Manchester City)

Premier League Fair Play League  
West Ham United

Trivia
 Middenvelder Steven Gerrard, die komend seizoen bij LA Galaxy speelt, nam met een doelpunt afscheid van Liverpool waar hij 18 jaar gespeeld had, al verloor zijn ploeg in de allerlaatste wedstrijd met maar liefst 6-1 van Stoke City.

Zie ook
FA Cup 2014/15
Football League Cup 2014/15
Engels voetbalelftal in 2014
Engels voetbalelftal in 2015

Competitievoetbal 2014/15
Engels voetbalseizoen